Petit Homme peut faire référence à :

Littérature 
 Petit Homme, histoire de la série de bande dessinée Les Pionniers du Nouveau Monde (1995) ;
 Petit Homme, roman français de Patrick Poivre d'Arvor, édité en 1999 ;

Musique 
 Petit Homme, album rock de Renaud Hantson, sorti en 1990.

Télévision 
 Petit Homme, téléfilm français réalisé par Laurent Jaoui, diffusé en 2002 ;
 Petit Homme, téléfilm belge réalisé par Benoît d'Aubert, adapté du roman de Patrick Poivre d'Arvor, diffusé en 2005 ;

Cinéma 
 Le Petit Homme, film américain sorti en 1991 ;
 Petit Homme, titre québécois de Little Man, film américain réalisé par Keenen Ivory Wayans, sorti en 2006 ;
 Petit Homme, un court métrage réalisé en 2014 par Jean-Guillaume Sonnier,
 Petit Homme, un court métrage réalisé en 2016 par Nathanaël Guedj,